CDG est un sigle de 3 lettres qui peut signifier :
 Caisse de Dépôt et de Gestion (Groupe CDG), la première institution financière au Maroc ;
 Charles de Gaulle (1890-1970), un général et un homme d'État français ;
 Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Charles de Gaulle, un porte-avions nucléaire français ;
 Chiennes de garde, un mouvement féministe français ;
 Comité de Direction Générale, un organe de gouvernance d'une société ;
 CD+G, un disque compact comportant des contenus graphiques utilisé en particulier pour le karaoké ;
 Congenital Disorders of Glycosylation (en français, anomalies congénitales de la glycosylation), une maladie ;
 Cave diving group, une association britannique de formation et d'organisation de plongée en grottes.

CdG est un sigle qui peut signifier :
 Commissaire du gouvernement, une fonction juridique dans plusieurs pays ;
 Contrôle de gestion, un outil d'aide et d'information du management ;
 Centre de gestion de la fonction publique territoriale, en France ;
 centre de gravité, le point d'application de la résultante des forces de gravité ou de pesanteur.

Code
Abréviation